Cottonwood (Alabama), població dels Estats Units a l'estat d'Alabama
 Cottonwood (Arizona), població dels Estats Units a l'estat d'Arizona
 Cottonwood (Califòrnia), concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Califòrnia
 Cottonwood (Colorado), concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Colorado
 Cottonwood (Dakota del Sud), població dels Estats Units a l'estat de Dakota del Sud
 Cottonwood (Idaho), ciutat dels Estats Units a l'estat d'Idaho
 Cottonwood (Minnesota), població dels Estats Units a l'estat de Minnesota
 Cottonwood (Texas), ciutat dels Estats Units a l'estat de Texas
 Cottonwood Falls, població dels Estats Units a l'estat de Kansas
 Cottonwood Heights, població dels Estats Units a l'estat de Utah
 Cottonwood-Verde Village, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat d'Arizona
 Cottonwood West, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Utah